Шулако́вка — топоним.

 Шулаковка — упразднённая в 1981 году деревня в Башкирии.
 Шулаковка — деревня в Брянской области.
 Шулаковка — река в Новгородской области.